Het recht van een lagere overheid om keuren (verordeningen) vast te stellen
 Het recht van keurvorsten in het voormalige Duitse Keizerrijk om de Rooms-koning (later de keizer) te kiezen